Carlos Scarone – calciatore uruguaiano
 Germán Scarone – ex cestista argentino naturalizzato italiano
 Héctor Scarone – calciatore e allenatore di calcio uruguaiano
 Roberto Scarone – allenatore di calcio e calciatore uruguaiano